Wilczek se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ernst Wilczek
 Rudolf Wilczek